Robert Bowes ist der Name folgender Personen:

* Robert Bowes (Richter) (um 1493–1555), englischer Militärangehöriger und Richter
 Robert Bowes (Diplomat) (um 1535–1597), englischer Diplomat